Arusha može označavati:
 Arusha, nilotski narod
 Aruša (Arusha), grad u Tanzaniji
 Aruša (regija)
 Aruša (distrikt)
 Nacionalni park Arusha